Adveniat Regnum Tuum est un vers du Notre Père.  
Lotharii Regnum est le nom médiéval de la Lotharingie.
Regnum Christi est un mouvement d'apostolat de l'Église catholique. 
Regnum Online est un jeu fantasy multijoueur en ligne.
 Le mot latin regnum est parfois utilisé pour désigner un règne en biologie.